Kreke ist der Familienname folgender Personen:

 Henning Kreke (* 1965), deutscher Vorstandsvorsitzender der Douglas Holding AG
 Jörn Kreke (* 1940), deutscher Unternehmer